Ouzouer, qui se prononce comme « ouzoir », peut désigner six communes de France, dans la région Centre :
Ouzouer-des-Champs, commune du canton de Lorris dans le Loiret ;
Ouzouer-le-Doyen, commune du canton du Perche dans le Loir-et-Cher ;
Ouzouer-le-Marché, commune déléguée de Beauce-la-Romaine dans le Loir-et-Cher ;
Ouzouer-sous-Bellegarde, commune du canton de Lorris dans le Loiret ;
Ouzouer-sur-Loire, commune du canton de Sully-sur-Loire dans le Loiret ;
Ouzouer-sur-Trézée, commune du canton de Gien dans le Loiret ;

Voir aussi 
Louzouer, commune du canton de Courtenay, dans le département du Loiret ;
.

Homonymie de toponyme